Fargues (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Fargues (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Fargues (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje